Potulice est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Potulice. S'y trouve le camp de concentration de Potulitz.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Potulice, dans le powiat de Wągrowiec ;
 du village de Potulice, dans le powiat de Złotów.